Богемианс:

 «Богемианс 1905» () — чешский футбольный клуб из Праги.
 «Богемианс» () — чешский футбольный клуб из Праги, ранее известный как «Сржижков Прага 9» ().
 «Богемиан», «Богемианс» () — ирландский футбольный клуб из Дублина.